Ле-Лу-дю-Лак () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 25 км на північний захід від Ренна.

Історія 

1 січня 2016 року Ле-Лу-дю-Лак і Ла-Шапель-дю-Лу було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Шапель-дю-Лу-дю-Лак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Лу-дю-Лак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен